

Geografia 
 Argentina 
 Hernando – municipalità del dipartimento di Tercero Arriba, nella provincia di Córdoba
 Stati Uniti d'America 
 Hernando – census-designated place della contea di Citrus, in Florida
 Hernando – città della contea di DeSoto, in Mississippi

Onomastica 
 Hernando – variante spagnola del nome proprio di persona Ferdinando

Pagine correlate 
Fernando
Ferdinando (disambigua)